Ansar al-Sunna peut désigner :
 le groupe djihadiste mozambicain Ansar al-Sunna
 le groupe islamiste irakien